Заха́рій Петро́вич Паліашві́лі (також Паліяшвілі; ; 16 серпня 1871, Кутаїсі, Російська імперія — 6 жовтня 1933, Тифліс, СРСР) — грузинський композитор, педагог, громадський діяч. Один з найвідоміших представник грузинської класичної музики. Автор музики до сучасного Гімну Грузії.

Біографія 
Народився в сім'ї регента церковного хору. Це була унікальна родина: шестеро з 18 дітей стали професійними музикантами.

Музичну освіту здобув у школі при католицькому костелі, там навчився співу та грі на органі. Також брав уроки фортепіано у Ф. Мізандарі. Після переїзду сім'ї до Тбілісі займався в музичному училищі по класу валторни і вивчав теорію композиції у Н. Кленовського.

Закінчив Московську консерваторію по класу композиції у С. І. Танєєва. Був одним із засновників Грузинського філармонічного товариства, а також очолив хор, оркестр і музичну школу, які були створені при цьому товаристві в 1908—1917 роках.

1930—1931 очолював Тбіліську консерваторію.

У творчому доробку опери «Абесалом і Етері» (1919), «Даїсі» (1923), «Латавра» (1927), «Урочиста кантата» й інші твори.

Зібрав близько 300 грузинських народних пісень, частина з яких була опублікована 1910 року. Він також писав пісні та романси, вокально-інструментальні твори.

У 1937 році ім'я Захарія Паліашвілі присвоєне Грузинському театру опери й балету.

Після відновлення державної самостійності Грузії 1991 р., Центральний банк розмістив портрет композитора на грошовій одиниці ларі. А мотиви його опер були використані 2004 року для створення нового національного гімну Грузії.

В Україні опера «Абесалом і Етері» була вперше втілена грузинською постановочною групою на сцені Харківської опери (1931). Переклав лібрето Борис Тен. У 1971 році новаторська постановка цієї опери була здійснена С. Турчаком (диригент), Д. Смоличем (режисер) та Ф. Ніродом (художник-постановник) у Київському театрі опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. Постановники та виконавці головних партій Г. Ципола (Етері), Я. Головчук (Абессалом), Д. Гнатюк та А. Мокренко (Мурман) у 1973 році були нагороджені Державною премією Грузинської РСР імені З. Паліашвілі.

Постановку «Даїсі» здійснили на київській сцені режисер В. Манзій разом з диригентом В. Пірадовим та грузинськими митцями —художником І. Гамрекелі та балетмейстером І. Сухішвілі. Переклав лібрето Микола Бажан. Прем'єра опери відбулася 1938 року.

Примітки

Джерела 

Грузинські композитори
Автори національних гімнів
Випускники Московської консерваторії
Уродженці Кутаїсі
Люди на банкнотах